Foci ima više značenja:
 Foci, Isernia
 Foci, Pesaro-Urbino